Heher ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Heher (* 1962), österreichischer Militärkapellmeister und Heeresmusikchef
 Georg Achatz Heher (1601–1667), deutscher Jurist, Diplomat und Kanzler
 Hannes Heher (* 1964), österreichischer Komponist
 Simone Heher (* 1974), österreichische Schauspielerin
Siehe auch:
 Häher